Quinta (lateinisch „die Fünfte“) steht für:

 eine Klassenstufe, siehe Jahrgangsstufe #Vom Sextaner zum Primaner
 Quinta (Anwesen), ein Landsitz
 Quinta (Weinbau), ein portugiesisches Weingut

Personen:
 Claudia Quinta (3./2. Jh. v. Chr.), eine hochadlige Römerin
 Diego Armando Pérez Quinta (* 1979), uruguayischer Fußballspieler

Orte:
 Quintã, Ort im Kreis Vila Real, Portugal
 Quinta de Portugal, Dorf im osttimoresischen Seloi Malere
 Quinta Grande, Gemeinde auf Madeira, Portugal
 Quinta Normal, Gemeinde in der Provinz Santiago, Chile
 La Quinta, Stadt im Riverside County, Kalifornien

Siehe auch:
 Quinas
 Quintas
 Quinte